Le sigle E264 peut désigner:
 E264, numéro E de  l'acétate d'ammonium, un composé chimique ;
 Route européenne 264, reliant  en Jõhvi (Estonie) à  Inčukalns (Lettonie).